Robert Corbett ist der Name folgender Personen:

* Robert Corbett (Offizier) (* 1940), britischer Generalmajor
 Robert J. Corbett (Robert James Corbett; 1905–1971), US-amerikanischer Politiker